Pierre Aubry ist der Name folgender Personen:

* Pierre Aubry (Kupferstecher) (1610–1686), deutsch-französischer Kupferstecher 
 Pierre Aubry (Musikwissenschaftler) (1874–1910), französischer Musikwissenschaftler 
 Pierre Aubry (Politiker) (* 1931), französischer Politiker (UMP) 
 Pierre Aubry (Eishockeyspieler) (* 1960), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer 
 Pierre-Ignace Aubry (1796–1878), Schweizer Politiker